Умм, умму () — буквально: мать, приставка «Умм» является частью арабского женского имени, аналог мужского «Абу».

Имя
 Умм Кульсум (имя)
 Умму Кулсум-бике
 Умм Кульсум

В топонимах
 Умм-Каср
 Умм-эль-Фахм
 Умм-Салаль (муниципалитет)
 Умм-эль-Кайвайн (город)
 Умм-эль-Кайвайн (эмират)
 Умм эль-Кааб
 Умм-Джурф
 Умм-эр-Рбия
 Умм-Рашраш
 Умм-Шаиф
Прочие
 Университет Умм аль-Кура

См. также 
 Умма
 Умма-хан ІV (аварский хан)
 Династия Уммы